Бартон (округ, Канзас)
Бартон (округ, Міссурі)